

Entreprises 
 Yamaha Motor Company, fabricant de véhicules motorisés et de moteurs marins, deuxième constructeur mondial de motos.
 Yamaha Corporation, conglomérat japonais opérant dans de nombreux domaines, parmi lesquels les instruments de musique (son activité première).

Toponyme 
Yamaha (, littéralement, feuille de montagne), est un toponyme japonais, utilisé également dans de nombreux noms de familles.

Patronyme 
  (1851 — 1916) entrepreneur qui a donné son patronyme à la célèbre société qu'il a fondée, Yamaha (aujourd'hui écrit en katakana, .
  (1881 — 1938), accordeur de piano japonais